Андре́й Константи́нович Базза́ев (творческий псевдоним «СКИФ»; 7 октября 1953, с. Везур, Юго-Осетинская автономная область, Грузинская ССР, СССР) — советский и российский живописец, председатель Осетинского Невского творческого союза «Ас-Алан».

Биография 
Андрей Баззаев родился 7 октября 1953 года в селении Везур Южной Осетии.
 1971 г. — окончил школу села Киров.
 1977 г. — окончил Цхинвальское художественное училище имени М. С. Туганова, факультет керамики и живописи
 1985 г. — окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (мастерская народного художника СССР, академика Е. Е. Моисеенко)

Выставки 
 1982 г. — выставка во дворце молодежи.
 1985 г. — выставка во дворце им. С.М Кирова
 1986 г. — выставка осетинских художников в г. Тбилиси.
 1988 г. — первая персональная выставка в г. Цхинвале.-50 работ.
 1989 г. — впервые в Ленинграде(в Доме союза писателей) Баззаевым организован юбилей великого осетинского поэта Коста Хетагурова.
 1990 г. — первая персональная выставка в Доме журналистов в Ленинграде-72 работы.
 1997 г. — написал иконы св. Михаила и Гавриила для церкви в Южной Осетии и других.
 1999 г. — участник выставки В Санкт-Петербургском манеже «140 лет великому осетинскому поэту Коста Хетагурову» −5 работ
 2001 г. — третья персональная выставка в залах Союза Художников России-200 работ. Санкт-Петербург.
 2003 г. — юбилейная выставка "50 лет художнику А. К. Баззаева "В залах выставочного центра Союза Художников России-130 работ.
 2004 г. — участник выставки Санкт-Петербургских художников «Памяти жертвам трагедии Беслана» в Музее этнографии народов России.

Искусство 
Произведения Андрея Баззаева отличаются широтой замысла и разнообразием красок.

В его творчестве светлая мечтательность соседствует с возвышенной строгостью, иногда в цветовых тонах можно уловить ноты подлинной трагичности, например в таких картинах, как «Ночь в Кударо», «Материнство», «Паганини», «Деревенская икона», «Тайная вечеря Кавказа», «Мой храм», «Три старца», «Рождение скифов», «Импрессионист», «Красный демон».
За последние 25 лет творчества автором создано более четырехсот работ — от графических миниатюр до крупных, скрупулезно выписанных колоритных полотен.

Выбор колорита в картинах художника определяется не столько состоянием души, сколько состоянием общественной мысли.

Его работы маслом и акварелью различаются. Художник часто пользуется любимыми световыми гаммами: иссиня-фиолетовой — для отражения тяжелого чувства обреченности; оранжево-желтой — для светлых отношений со внешним миром; ярко-красной — крупные мазки в радуге; спектра «сочных» красок в стиле пуантилистов — для обозначения страстного общения с окружением. И в полотнах на исторические темы остаётся верным себе. Он добивается необходимого — возникновения желаемых автором эмоций у зрителя цветопластическими решениями, а не композиционной изощренностью и прорисовкой деталей.

В своих произведениях Андрей Баззаев ищет не столько формы изображения действительности, сколько энергию жизненной философии: откуда она питается. Естественно решение принимается с помощью колорита и цветовой гаммы. Андрей Баззаев находит смысл жизни не в конкретных обстоятельствах, как бы существенны они не были для него, а в обобщении своего философского взгляда на жизнь, путём создания палитры красок, где, допустим, желтое выпирает (или, напротив, спрятано) не потому, что ему так хочется, а потому, что это отражает смысл гармонии миропорядка или потуги на разрушение мироздания. Таковы следующие работы: «Взгляд художника», «Купальщицы у реки Паца», «Дубовая роща», «Сумерки в горах», «Скиф на охоте», «Автопортрет», «Гарем», «Скифское поле», «Часовня в горах», «Рокский дьявол», «Девственница», «Взбесившаяся Россия».

Особое место в его творчестве занимают основоположники и классики культуры алан, видные современники, родные и близкие, лица из окружения мастера.

Общественная деятельность 
 Председатель Осетинского Невского творческого союза «Ас-Алан»;
 Руководитель осетинского общества творческих работников «Скиф».

Ссылки 
 Официальный сайт художника
 АРТ-АРВ. Арт-проект о искусстве Осетии. Андрей Баззаев

Художники СССР
Художники России XX века